Hirtenbach ist ein Gewässername:
 Hirtenbach (Aurach), linker Zufluss der Aurach bei Gauchsdorf, Gemeinde Büchenbach, Landkreis Roth, Bayern
 Hirtenbach (Birkenbach), linker Zufluss des Birkenbachs (zum Siebersbach, zur Spiegelberger Lauter) bei Kleinhöchberg, Gemeinde Sulzbach an der Murr, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Hirtenbach (Breitbach), linker Oberlauf des Breitbachs bis Nenzenheim, Stadt Iphofen, Landkreis Kitzingen, Bayern
 Hirtenbach (Bühler), linker Zufluss der Bühler bei Anhausen, Stadt Schwäbisch Hall, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Hirtenbach, Unterlaufname des Grasbach (Eger), linker Zufluss der Eger (zur Elbe) im Weißenstädter See bei Weiherhöfen, Stadt Weißenstadt, Landkreis Wunsiedel, Bayern
 Hirtenbach (Elsava), linker Zufluss der Elsava in Heimbuchenthal, Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Hirtenbach (Horbach, Niederhorbach), rechter Zufluss des Horbach (Erlenbach) bei Niederhorbach, Landkreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz
 Hirtenbach (Horbach, Hinterweidenthal), linker Zufluss des Horbach (Lauter) beim Bahnhof Hinterweidenthal Ost, Ortsgemeinde Hinterweidenthal, Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz
 Hirtenbach (Ihme), linker Zufluss der Ihme in der Region Hannover, Niedersachsen
 Hirtenbach (Kammel), linker Zufluss der Kammel bei Remshart, Gemeinde Rettenbach, Landkreis Günzburg, Bayern
 Hirtenbach (Leimbach), auch Hirtenbachl, linker Oberlauf des Leimbachs bei der Froschmühle von Schönbronn, Gemeinde Buch am Wald, Landkreis Ansbach, Bayern, des linken Oberlaufs des Hagenbachs zur Altmühl
 Hirtenbach (Main-Donau-Kanal), linker Zufluss des Main-Donau-Kanals bei Hausen, Landkreis Forchheim, Bayern, der gleich darauf wieder in die Regnitz einfließt
 Hirtenbach (Rohrbach), linker Zufluss des Rohrbachs zwischen dessen Weiler Rohrbach und dem Hauptort Oppenweiler, Gemeinde Oppenweiler, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Hirtenbach (Stehenbach), rechter Oberlauf des Stehenbachs bis Moosbeuren, Gemeinde Oberstadion, Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg
 Hirtenbach (Sulzach), linker Zufluss der Sulzach bei Krapfenau, Stadt Feuchtwangen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Hirtenbach (Trubbach), linker Oberlauf des Trubbach (zur Wiesent) bis nach Gosberg, Gemeinde Pinzberg, Landkreis Forchheim, Bayern
 Hirtenbach (Unkenbach), rechter Zufluss des Unkenbachs bei Grafenrheinfeld, Landkreis Schweinfurt, Bayern
 Hirtenbach (Unterbürger Laber), rechter Zufluss der Unterbürger Laber bei Simbach, Stadt Berching, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern, des rechten Oberlaufs der Weißen Laber
 Hirtenbach (Vils), linker Zufluss der Vils in Markt Hahnbach, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Hirtenbach (Weiße Laber), rechter Zufluss der Weißen Laber bei Simbach, Stadt Berching, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Hirtenbach (Wetter), Zufluss der Wetter bei Laubach, Landkreis Gießen, Hessen

Siehe auch:
 Hirtengraben
 Hirtelbach